Chavannes ist der Name:

mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Chavannes (Cher) im Département Cher
 Chavannes (Drôme) im Département Drôme
 Chavannes-les-Grands im Département Territoire de Belfort
 Chavannes-sur-l’Étang im Département Haut-Rhin
 Chavannes-sur-Reyssouze im Département Ain
 Chavannes-sur-Suran im Département Ain

mehrerer Orte in der Schweiz:
 Chavannes-de-Bogis, Gemeinde im Kanton Waadt
 Chavannes-des-Bois, Gemeinde im Kanton Waadt
 Chavannes-le-Chêne, Gemeinde im Kanton Waadt
 Chavannes-le-Veyron, Gemeinde im Kanton Waadt
 Chavannes-près-Renens, Gemeinde im Kanton Waadt
 Chavannes-sur-Moudon, Gemeinde im Kanton Waadt
 Chavannes-sous-Orsonnens, Ortschaft im Kanton Freiburg
 Chavannes (dt. Schafis),  in der Gemeinde La Neuveville im Kanton Bern

folgender Personen:
 Alfred Chavannes (1836–1894), Schweizer Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Daniel-Alexandre Chavannes (1765–1846), Schweizer evangelischer Geistlicher, Politiker und Naturforscher
 Édouard Chavannes (1865–1918), französischer Sinologe
 Edouard-Louis Chavannes (1805–1861), Schweizer Botaniker
 Jean-Baptiste Chavannes († 1791), Soldat und Abolitionist
 Marc Chavannes, niederländischer Publizist
 Marguerite Duvillard-Chavannes (1851–1925), Schweizer Frauenrechtlerin
 Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898), französischer Maler

Siehe auch:
 Chavanne (Begriffsklärung)